Джо́шуа Джо́зеф То́мсон (; род. 21 сентября 1978, Сан-Хосе) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2001 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Strikeforce, Bellator, Pride и др. Владел титулом чемпиона Strikeforce в лёгком весе.

Биография 
Джош Томсон родился 21 сентября 1978 года в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Будучи наполовину англичанином и наполовину мексиканцем, в детстве часто подвергался нападкам со стороны сверстников, постоянно участвовал в уличных драках. Позже проживал с отцом в Айдахо, во время учёбы в старшей школе и в колледже серьёзно занимался борьбой, выступал в третьем дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта. В общей сложности одержал на студенческом уровне 40 побед и потерпел 3 поражения. Поступил в Стэнфордский университет, но уже через несколько недель бросил учёбу, посчитав, что это не для него.

В 2000 году стал участником пьяной драки во время круиза по озеру в Айдахо, при этом на одном из участников драки он применил удушающий приём, и тому пришлось спасать жизнь с помощью сердечно-лёгочной реанимации. За это Томсона приговорили к трём годам лишения свободы, через шесть месяцев за хорошее поведение он получил условно-досрочное освобождение.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в январе 2001 года, отправив своего соперника в нокаут в первом же раунде. В течение года одержал в общей сложности пять побед и не потерпел ни одного поражения, в том числе на турнире World Fighting Alliance взял верх над Робом Маккаллохом, бывшим чемпионом WEC в лёгком весе.

Ultimate Fighting Championship 
Благодаря череде удачных выступлений Томсон привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в сентябре 2003 года успешно дебютировал в октагоне, нокаутировав в первом раунде Джеральда Стребендта.

Продолжая выступать в UFC, в 2004 году единогласным решением судей выиграл у Эрмиса Франсы, но затем был нокаутирован Ивом Эдвардсом.

Pride Fighting Championships 
Рассматривая более выгодные для себя предложения, в 2005 году Томсон подписал контракт с быстро набиравшей популярность японской организацией Pride Fighting Championships. Тем не менее, он провёл здесь только один единственный бой, выиграв сдачей у малоизвестного японского бойца Дайсукэ Сугуэ.

Strikeforce 
Начиная с 2006 года Томсон являлся штатным бойцом крупного американского промоушена Strikeforce. Уже в дебютном поединке он удостоился права оспорить введённый титул чемпиона в лёгкой весовой категории, но по истечении пяти раундов уступил по очкам другому претенденту Клею Гвиде.

Несмотря на проигрыш, его последующая карьера в Strikeforce оказалась достаточно успешной — он одержал здесь семь побед подряд, завоевал и защитил титул чемпиона США по версии Strikeforce, после чего вновь получил право на чемпионский бой и на сей раз забрал пояс себе, победив единогласным судейским решением действующего чемпиона Гилберта Мелендеса. Его победная серия прервалась только в декабре 2009 года во время первой защиты чемпионского пояса — противостояние с Мелендесом вновь продлилось все пять раундов, и на сей раз судьи отдали победу его сопернику.

В 2010—2012 годах Томсон одержал в Strikeforce ещё три победы и вновь стал претендентом на чемпионский пояс в лёгком весе. Третий бой с Гилбертом Мелендесом вновь продлился всё отведённое время, Мелендес выиграл раздельным решением судей и сохранил за собой титул.

Возвращение в UFC 
Поскольку к 2013 году организация Strikeforce прекратила своё существование, все сильнейшие бойцы оттуда автоматически перешли на контракт в поглотившую её UFC, в том числе перешёл и Томсон. В апреле он вышел в клетку против Нейта Диаса и выиграл техническим нокаутом — стал таким образом первым бойцом, кому удалось нокаутировать Диаса. Также заработал бонус за лучший нокаут вечера.

Томсон рассматривался в качестве претендента на титул чемпиона в лёгком весе, заменив травмировавшегося Ти Джей Гранта в бою с действующим чемпионом Энтони Петтисом. Однако в последний момент Петтис тоже получил травму, и этому чемпионскому бою так и не суждено было состояться.

В январе 2014 года Джош Томсон встретился с одним из сильнейших бойцов дивизиона Бенсоном Хендерсоном. По окончании пяти раундов судьи раздельным решением отдали победу Хендерсону, хотя у экспертов в области ММА мнение насчёт победителя разделилось, многие издания назвали победителем Томсона. Томпсон выполнил больше переводов в партер (пять против четырёх) и во многих ситуациях контролировал спину своего соперника, при всём при том, Хендерсон нанёс значительно больше ударов (114 против 33) и предпринял единственную во всём поединке попытку финишировать соперника с помощью приёма. Как оказалось, уже в первом раунде Томсон сломал палец на правой руке и в связи с этим не мог эффективно использовать ударную технику. Расстроенный таким поражением, на последовавшей пресс-конференции боец заявил, что его карьера может на этом закончиться.

Так или иначе, уже в июле того же года Томсон вновь вышел в восьмиугольник. Изначально в качестве соперника ему дали Майкла Джонсона, но тот травмировался и был заменён Бобби Грином. Результатом данного противостояния вновь оказалось раздельное решение, и снова судьи были не на стороне Томсона.

На март 2015 года планировался бой против Гилберта Бёрнса, но Томсон вынужден был сняться с турнира из-за травмы и в итоге выступил только в июле встретившись с Тони Фергюсоном — Фергюсон победил единогласным судейским решением. На этом поражении контракт Томсона подошёл к концу, и он решил не подписывать нового соглашения с организацией.

Bellator MMA 
Покинув UFC, Джош Томсон стал бойцом менее престижной американской организации Bellator MMA — в августе 2015 года подписал контракт на несколько боёв, а в сентябре успешно дебютировал, принудив к сдаче Майка Бронзулиса. Затем последовала победа нокаутом над Пабло Вилласекой.

После более чем двухгодичного перерыва в феврале 2017 года Томсон вновь оказался в клетке Bellator, встретившись с ветераном организации Патрики Фрейре. На этот раз выиграть ему не удалось, на 40 секунде второго раунда он был нокаутирован.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 22-9 (1)
| Патрики Фрейре
| KO (удар рукой)
| Bellator 172
| 
| align=center|2
| align=center|0:40
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 22-8 (1)
| Пабло Вилласека
| KO (удары руками)
| Bellator 147
| 
| align=center|2
| align=center|3:59
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-8 (1)
| Майк Бронзулис
| Сдача (треугольник руками)
| Bellator 142: Dynamite 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:39
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-8 (1)
| Тони Фергюсон
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Mir vs. Duffee
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-7 (1)
| Бобби Грин
| Раздельное решение
| UFC on Fox: Lawler vs. Brown
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-6 (1)
| Бенсон Хендерсон
| Раздельное решение
| UFC on Fox: Henderson vs. Thomson
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-5 (1)
| Нейт Диас
| TKO (удары)
| UFC on Fox: Henderson vs. Melendez
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:44
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 19-5 (1)
| Гилберт Мелендес
| Раздельное решение
| Strikeforce: Barnett vs. Cormier
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-4 (1)
| Кей Джей Нунс
| Единогласное решение
| Strikeforce: Tate vs. Rousey
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Колумбус, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 18-4 (1)
| Тацуя Кавадзири
| Единогласное решение
| Dynamite!! 2010
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-3 (1)
| Жезиас Кавалканти
| Единогласное решение
| Strikeforce: Diaz vs. Noons II
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-3 (1)
| Пэт Хили
| Сдача (удушение сзади)
| Strikeforce: Fedor vs. Werdum
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:27
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-3 (1)
| Гилберт Мелендес
| Единогласное решение
| Strikeforce: Evolution
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-2 (1)
| Аши Боуман
| TKO (удары руками)
| Strikeforce: At The Mansion II
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:14
| Беверли-Хиллс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-2 (1)
| Гилберт Мелендес
| Единогласное решение
| Strikeforce: Melendez vs. Thomson
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-2 (1)
| Адам Линн
| KO (удары руками)
| Strikeforce: Playboy Mansion
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:45
| Беверли-Хиллс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2 (1)
| Ник Гонсалес
| Сдача (удушение сзади)
| Strikeforce: Shamrock vs. Baroni
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:42
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-2 (1)
| Нам Фан
| Единогласное решение
| Strikeforce: Triple Threat
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2 (1)
| Дуэйн Людвиг
| Сдача (гильотина)
| Strikeforce: Tank vs. Buentello
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:36
| Фресно, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2 (1)
| Рокки Джонсон
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride and Fury 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:55
| Уорли, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2 (1)
| Харрис Сармиенто
| Сдача (треугольник руками)
| Strikeforce: Revenge
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:19
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-2 (1)
| Клей Гвида
| Единогласное решение
| Strikeforce: Shamrock vs. Gracie
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-1 (1)
| Дайсукэ Сигуэ
| Сдача (рычаг колена)
| Pride Bushido 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:35
| Нагоя, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-1 (1)
| Ив Эдвардс
| KO (удары)
| UFC 49
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:32
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0 (1)
| Эрмис Франса
| Единогласное решение
| UFC 46
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0 (1)
| Джеральд Стребендт
| KO (удары руками)
| UFC 44
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:45
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0 (1)
| Роб Маккаллох
| Единогласное решение
| WFA 3: Level 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0 (1)
| Кайан Джонсон
| Сдача (удары локтями)
| SE: North American Sport Fighting Invitational
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:56
| Бойсе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0 (1)
| Даг Эванс
| Сдача (треугольник)
| NW Submission Fighting 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:29
| Бойсе, США
|
|-
| 
| align=center| 2-0 (1)
| Норифуми Ямамото
| NC (удар в пах)
| Shogun 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:00
| Гонолулу, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Виктор Эстрада
| Сдача (треугольник)
| Gladiators Vale Tudo
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Уорли, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Джейсон Абаджян
| KO (удары руками)
| Bushido 1
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Темпе, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Strikeforce